FBO peut désigner :
 Film Booking Offices of America, un studio américain des années 1920 ;
 Freiburger Barockorchester, un orchestre allemand ;

 , un terme utilisé en infographie ;
 , le département d'état américain gérant les bâtiments des consulats et ambassades) ;
 Federal Business Opportunities, le département d'état américain pour l'approvisionnement en biens et services ;
 , un organisme auquel un aéroport a accordé le droit de fournir des services aéronautiques.